Momos kan syfta på: 

 Momos (gud) – grekisk gud.
 Momos (mat) – hinduisk maträtt